Аррая-Маэсту (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтания-Алавеса. Занимает площадь 123,11 км². Население — 708 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

История 
Город основан в 1958 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ayuntamiento de Arraia-Maeztu

Муниципалитеты Алавы